Эмиль Гиршфельд:
 Гиршфельд, Эмиль Теодорович (1894—1965) — настоящая фамилия иллюзиониста Эмиля Кио (начавшего творческую карьеру под сценическим псевдонимом Эмиль Ренард)
 Гиршфельд, Эмиль Эмильевич (род. 1938) — фамилия при рождении иллюзиониста Эмиля Ренарда-Кио, старшего брата Игоря Кио.